Конь — русская фамилия.
Известные носители:
 Конь, Роман Михайлович (род. 1960) — преподаватель сектоведения, исследователь современных сектантских движений России.
 Конь, Фёдор Савельевич (около 1540 — после 1606) — средневековый русский зодчий. См. также 
 Конев
 Кон
 Конов